UAX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Uaxactún (Guatemala)